Маркуэ́н () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Като-Камбрези. Расположена в 8 км к югу от Камбре и в 1,5 км от автомагистрали А26 «Англия», на левом берегу канала Сен-Кантен.

Население (2017) — 1 888 человек.

Экономика 
Уровень безработицы (2017) — 13,7 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 19 390 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Маркуэна с 2020 года занимает Жан-Клод Гине (Jean-Claude Guinet). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 51,16 % голосов.

См. также 
 Департамент Нор
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея